

Patronyme

Moumé Etia  est un nom de famille notamment  porté par :

 Abel Moumé Etia (1919 - 2004), Ingénieur météorologue, haut fonctionnaire et écrivain camerounais. 
 Léopold Moumé Etia (1913 – 2004), Syndicaliste, homme politique et écrivain camerounais.  
 Isaac Moumé Etia (1889 – 1939), premier écrivain camerounais d'expression française et haut fonctionnaire ; père de Léopold Moumé Etia et Abel Moumé Etia. 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de nom de famille